Il doppio del torneo di tennis Melbourne Outdoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Darren Cahill e Peter Carter che hanno battuto in finale Brett Dickinson e Roberto Saad 7–6, 6–1

Teste di serie 

 Peter Doohan /  Brad Drewett (semifinali)
 Broderick Dyke /  Tomm Warneke (semifinali)

 Peter Carlsson /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Craig A. Miller /  Laurie Warder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Outdoor 1985